Amerikai Egyesült Államok
 Cedarville (Arkansas)
 Cedarville (Illinois)
 Cedarville (Kalifornia)
 Cedarville (Kentucky)
 Cedarville (Maryland)
 Cedarville (Massachusetts)
 Cedarville (Michigan)
 Cedarville (Missouri)
 Cedarville (New Jersey)
 Cedarville (New York)
 Cedarville (Nyugat-Virginia)
 Cedarville (Ohio)
 Cedarville (Pennsylvania)
 Cedarville (Stevens megye, Washington)
 Cedarville (Whatcom megye, Washington)
 Cedarville (Wisconsin)

 Dél-afrikai Köztársaság
 Cedarville (Dél-Afrika)